Vetas kan syfta på:

Colombia 

 Vetas (kommun), Santander, 
 Vetas (ort), Santander,